Ла Ависпа има више значења:

 Ла Ависпа (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ависпа (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ависпа (Хилотепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ависпа (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику